Роберт Лейнонен (1 августа 1921 — 9 октября 2019) — российско-немецкий писатель финского происхождения.

Биография 
Родился 1 августа 1921 года в Петрограде. Предки со стороны матери были выходцами из Тюрингии, поселившиеся в Санкт-Петербурге в 1832 году. Дедушка со стороны отца перебрался из Финляндии в Петербург ещё будучи подростком в 1876 году. Так Роберт формально оказался наполовину — немцем, наполовину — финном.

В семье Роберта говорили по-немецки, но школу Роберт закончил русскую. Лето проводил в деревушке ингерманландских финнов Березнево под Ленинградом, общаясь со сверстниками-детьми по-фински.

Ещё со школы начал вести дневники и рисовать.

С 1950 года в Копейске Роберт Лейнонен начал работать нормировщиком по выпуску горнодобывающих машин на Машиностроительном заводе имени С. М. Кирова, откуда в 1981 году ушёл на пенсию.

В свободное от основной производственной деятельности время занимался литературой и стихосложением.

С 1951 года начал сотрудничество с копейскими заводской и городской газетами, а позже и с другими печатными изданиями как журналист и фотограф.

После выхода на пенсию в 1981 году вернулся в родной Ленинград и занялся живописью. Все основные живописные работы созданы им в период с 1985 года по 1988 год.

8 мая 1986 года как художник организовал свою первую выставку.

31 мая 2000 года в Аничковом дворце в Петербурге состоялась церемония вручения Анциферовских премий и дипломов за лучшие работы по истории Петербурга, опубликованные в 1998-1999 годах. В номинации «Зарубежные работы о Санкт-Петербурге» Анциферовским дипломом была отмечена его книга «Немцы в Санкт-Петербурге: Смоленское Лютеранское кладбище в истории европейской культуры», написанная в соавторстве с Э.Фогт.

Написал более 600 стихотворений. В 2011 году вышел в свет том его избранной лирики «Тебе писал я строки эти…».

Поэтическое творчество Р.Лейнонена исследовано литературоведом Е. И. Зейферт в её монографии «Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX — начала XXI вв.»

Скончался 9 октября 2019 года в Лауше (Тюрингия).

Библиография 
 Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf den Deutschen Evangelisch-Lutherischen Smolenski-Friedhof und in die europäische Kulturgeschichte. Robert Leinonen/Erika Voigt. — Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 1998. Bd. 1 ISBN 3-932267-04-4; Bd. 2 ISBN 3-932267-14-1. — Bd. 1 168 S., Bd. 2 410 S. + Schema in der Größe von 69 x 100 cm;
 Тебе писал я строки эти… Избранная лирика на русском языке. — Германия, Лаге: BMV Verlag Robert Burau, 2011, ISBN 978-3-935000-79-6. — 248 с., илл.
 Für dich schrieb ich einst diese Zeilen Ausgewählte Gedichte — Deutschland, Lage: BMV Verlag Robert Burau, 2018, ISBN 978-3-947542-04-8. — S. 269, Ill. Aus dem Russischen nachgedichtet von Eva Rönnau

Примечания

Ссылки 
 Биография Роберта Лейнонена
 Авторская страница Роберта Лейнонена на сайте, посвященном немцам Поволжья 
 Официальный сайт

Художники России
Поэты XXI века
Писатели России XXI века
Писатели России по алфавиту